Memento steht für:

 Memento (Totengedächtnis), Bestandteil im eucharistischen Hochgebet
 zu einem früheren Zeitpunkt gekapselte Internet-Ressource, siehe Web-Archivierung #Begrifflichkeiten
 Memento (Entwurfsmuster), Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung
 Memento (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2000
 Memento Verlag, deutscher Fachbuchverlag
 Memento (Album), Album der deutschen Rockband Böhse Onkelz

Siehe auch:
 Memento Mori (Begriffsklärung)